Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 1998/99 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 1998/99 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Bissen mit 10 Spielern auskam, setzten beide Mannschaften von Gambit Bonnevoie je 18 Spieler ein. Insgesamt kamen 106 Spieler zum Einsatz, von denen 16 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 8,5 Punkten aus 10 Partien war Paul Corbin (De Sprénger Echternach), einen halben Punkt weniger erzielte sein Mannschaftskollege Camille Wians.

Mit Georges Haas (Gambit Bonnevoie), Jean Guidoreni (Cercle d'échecs Dudelange), Anna Dergatschowa-Daus, Claude Goelff (beide Le Cavalier Belvaux), Alberto David und Alain Zaparty (beide Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen) erreichten sechs Spieler 100 %, wobei Dergatschowa-Daus fünf Partien spielte, Haas und Guidoreni je zwei, Goelff, David und Zaparty je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1998; BEL = Belgien, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, LUX = Luxemburg, RUS = Russland, SCO = Schottland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Gambit Bonnevoie I. Mannschaft

De Sprénger Echternach

Le Cavalier Differdange

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Belvaux

Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen

Bissen

Gambit Bonnevoie II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 6 Spieler von Gambit Bonnevoie wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 1998
Schach 1999
Wikipedia:Liste